Аминтор ( «защитник») — персонаж древнегреческой мифологии. Отец Феникса, сын Ормена (или Армена). Царь Ормения (Фессалия). Владыка долопов, побежденный Пелеем. Его жену упоминает Гомер, не называя её по имени. Ослепил сына.

В другой версии Аминтор — царь Элеона (Беотия),отец Феникса. Побежден Автоликом. По мнению Кратета, тождествен предыдущему.

Не разрешил пройти Гераклу, а Геракл убил его. Отец Астидамии (по Пиндару). Другая версия называет отцом Астидамии Ормения (который тождествен Аминтору, царю Ормения). Геракл сватался к Астидамии, но получил отказ, так как он был уже женат на Деянире. Тогда Геракл пошел войной на Ормения и убил его. Аминтору принадлежал знаменитый шлем, из которого во все стороны торчали кабаньи клыки (по-гречески "аминторы"); этот шлем потом достался Одиссею.

Примечания

Использованная литература и источники 
 Мифологический словарь. М., 1990. С.41.

Герои древнегреческих мифов
Мифы Фессалии